Народная площадь — название площадей в ряде городов разных стран.
 Народная площадь — площадь в Ужгороде.
 Народная площадь — площадь в Шанхае.
 Народная площадь — прежнее название площади Ам-Хоф в Вене.